

Toponyme 

 Pitou, une subdivision administrative de la province de Taïwan, en République de Chine.

Patronyme 

 Charles Pitou (1849-1927), un poète ;
 Louis Ange Pitou (1767-1846), un contre-révolutionnaire français ;
 Loulou Pitou (1922-2002), un musicien et un chef d'orchestre ;
 Penny Pitou (1938-), une skieuse alpine américaine.

Autre 
 Pitou, une auteure compositrice interprète néerlandaise.

Voir aussi 

 Les Pitous, des jouets fabriqués par Tonka dans les années 1980 et par Mattel dans les années 2000
 Les Pitous, une série télévisée d'animation américaine
 Pitou, bonne d'enfants, un court métrage, muet tourné en 1907
 Ange Pitou, un roman d’Alexandre Dumas

Patronyme français